Кубок Республики Беларусь по футзалу 2017/2018 (официально — XXIII кубок Республики Беларусь по футзалу) прошел с 24 ноября 2017 по 8 февраля 2018 года. Финальный матч турнира прошёл в день 25-летия Белорусской федерации футзала. В турнире участвовали 16 команд. Победу в кубке Беларуси одержал червенский «Строитель».

Участники

Расписание

Групповой этап

Группа «Барановичи»

Группа «Гомель»

Группа «Минск»

Группа «Столбцы»

Плей-офф

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по футзалу 2017/2018
 Кубок Белоруссии по футзалу

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Белорусской федерации футзала

Кубок Белоруссии по футболу в залах